A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs női harmatsúlyú versenyszámát július 29-én rendezték az ExCel Exhibition Centre-ben. A versenyszámot az észak-koreai An Kume nyerte meg. Ebben a súlycsoportban nem volt magyar versenyző.

Eredmények
H – leléptették

Döntő

Vigaszág

Felső ág

Alsó ág

Végeredmény

Források 
 

N52